

Sigle 
 TNG (Telescopio nazionale Galileo)

Codici 
TNG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Tangeri-Ibn Battuta di Tangeri (Marocco)
tng – codice ISO 639-3 della lingua tobanga
TNG – codice ISO 3166-2:MA della provincia di Tangeri (Marocco)

Televisione 
 TNG – abbreviazione della serie televisiva Star Trek: The Next Generation